Departamento San Antonio puede hacer referencia a:

 Departamento San Antonio, provincia de Jujuy (Argentina).
 Departamento San Antonio, provincia de Río Negro (Argentina).
 Departamento de San Antonio, provincia de Santiago (Chile).